Пюилоран () — кантон во Франции, департамент Тарн
 Пюилоран () — коммуна во Франции, департамент Од
 Пюилоран () — коммуна во Франции, департамент Тарн